Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 527 dans le monde.

 RS-527 au Brésil
 Route nationale 527 en France